Okręty US Navy o nazwie USS "Pearl":
 Pierwszy USS "Pearl" (SP-1219) był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1918.
 Drugi USS "Pearl" (PF-88) był fregatą patrolową. Przekazany Wielkiej Brytanii podczas budowy. W służbie brytyjskiej jako HMS "Seychelles" (K592) w latach 1944-1946.

Pearl